Chauvency je součást názvu dvou obcí ve Francii:

 Chauvency-le-Château – francouzská obec v departementu Meuse
 Chauvency-Saint-Hubert – francouzská obec v departementu Meuse